Altenhammer ist der Ortsname von

 Altenhammer (Flossenbürg), Ortsteil der Gemeinde Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Altenhammer (Leonberg), Ortsteil der Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Altenhammer (Schwarzhofen), Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Alter Hammer
 Althammer